Демократическая партия:

 Демократическая партия Азербайджана
 Демократическая партия Албании
 Демократическая партия (Болгария)
 Демократическая партия Ботсваны
 Демократическая партия (Вьетнам)
 Демократическая партия (Габон)
 Демократическая партия (Гамбия)
 Демократическая партия Гвинеи
 Демократическая партия (Дагомея)
 Демократическая партия (Джибути)
 Демократическая партия (Италия)
 Демократическая партия (Индонезия)
 Демократическая партия Индонезии
 Демократическая партия борьбы Индонезии
 Демократическая партия Казахстана «Азат»
 Демократическая партия Казахстана «Ак жол»
 
 Демократическая партия (Кипр)
 Демократическая партия Китая
 Демократическая партия (Коморские острова)
 Демократическая партия Косово
 Демократическая партия (Кот-д’Ивуар)
 Демократическая партия Курдистана
 Демократическая партия (Люксембург)
 Демократическая партия Молдовы
 Демократическая партия (Монголия)
 Демократическая партия Науру
 Демократическая партия Островов Кука
 Демократическая партия (Перу)
 Демократическая партия (Польша)
 Демократическая партия (Португалия)
 Демократическая партия (Республика Корея)
 Демократическая партия России
 Демократическая партия (Сейшельские острова)
 Демократическая партия (Сенегал)
 Демократическая партия (Сербия)
 Демократическая партия Сербии
 Демократическая партия (Соломоновы Острова)
 Демократическая партия США
 Демократическая партия Таджикистана
 Демократическая партия Таиланда
 Демократическая партия Туркменистана
 Демократическая партия (Турция)
 Демократическая партия (Уганда)
 Демократическая партия Узбекистана «Миллий тикланиш»
 Демократическая партия Эрк/Свобода (Узбекистан)
 Демократическая партия Украины
 Демократическая партия (ЮАР)
 Демократическая партия Японии

См. также

Вариации 
Демократическая рабочая партия

Либерально-демократическая партия

Конституционно-демократическая партия

Народно-демократическая партия

Национально-демократическая партия

Свободная демократическая партия

Социал-демократическая партия

Христианско-демократическая партия

А также 
Вайнахская демократическая партия (Чеченская Республика Ичкерия)

Демократическая партия сербов в Македонии

Демократическая прогрессивная партия Тайваня

Демократическая прогрессивная партия (Малави)

Демократическая юнионистская партия (Северная Ирландия)

Новая демократическая партия (Канада)

Гваделупская прогрессивно-демократическая партия